Аркадий Леонидович Максимов (род. 11 августа 1949 года, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, КазССР) — советский и российский , специалист в области экологической физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях, член-корреспондент РАН (2011).

Биография 

Родился 11 августа 1949 года в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области КазССР.

В 1974 году — окончил санитарный факультет Киргизского государственного медицинского университета.

После окончания ВУЗа работал в Институте физиологии и экспериментальной патологии высокогорья АН Киргизской ССР где руководил исследованиями по изучению межсистемных механизмов, лимитирующих физическую и психическую деятельность человека в экстремальных условиях среды в районах высокогорий Тянь-Шаня, Памира и Кавказа, в пустынях Средней Азии.

В составе двух Антарктических экспедиций (1979, 1983), где на высокогорной станции «Восток», провел уникальные работы по физиологии адаптационных перестроек у полярников, попавших в суперэкстремальные условия жизнедеятельности после уничтожения в результате пожара энергетических установок станции.

В 1994 году — защитил докторскую диссертацию.

В 1989 году — по приглашению перешел в Институт биологических проблем Севера ДВО АН СССР (Магадан), где организовал лабораторию физиологии экстремальных состояний и развернул сравнительные комплексные исследования по изучению адаптивных особенностей у аборигенного, пришлого и коренного населения Северо-Востока России и Аляски.

В начале 90-х годов активно участвовал в создании первого в структуре АН СССР Российско-Американского Международного научно-исследовательского учреждения (НИЦ «Арктика» ДВО РАН), соучредителями которого выступили ДВО АН СССР и Университет Аляски, и который в дальнейшем возглавлял с 1995 по 2016 годы, в настоящий момент — главный научный работник центра.

В 1999 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области изучения экологической физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях.

При его непосредственном участии в Магаданской области, на Чукотке и Аляске были организованы комплексные исследования по разработке региональных нормативов ряда эндокринных, иммунологических, микроэлементных и сомато-метрических показателей у детей и подростков из числа аборигенного и пришлого населения Северо-Востока России, которые внедрены в практику учреждений здравоохранения Магаданской области.

Результаты исследований по работоспособности и отбору спецконтингентов для деятельности в экстремальных природных и производственных условиях внедрены в практику ряда организаций МО, МЧС, Российской Антарктической экспедиции.

Автор запатентованного способа, позволяющего проводить экспресс-оценку и прогнозирование гипоксической устойчивости человека при перемещении его в условия высокогорья.

Разработаны номограммы, позволяющие определять изменение физической работоспособности у человека в диапазоне высот 2500-4500 м относительно равнины или предгорья. В процессе 1,5 годичной зимовки на антарктической станции «Восток» (3488 м) было установлено, что стабильной фазы адаптации в высокогорье Антарктиды не наступает, при этом опасность развития тяжелой формы острой горной болезни сохраняется до 1,5 месяца.

Разработал физиологическую схему факторов, лимитирующих работоспособность человека при одновременном воздействии гипоксии и низких температур, показывающая, что негативные процессы в большинстве функциональных систем развиваются по принципу порочного круга. На основе исследований различных популяций жителей Крайнего Севера Максимовым А. Л. была сформирована новая концепция районирования территорий с экстремальными условиями проживания. В основу методики районирования положен ряд показателей здоровья человека, которые выступают интегральными маркерами уровня дискомфортности среды обитания, что отражено в основе проекта Федерального закона «О районировании Севера РФ».

Имеет свыше 500 научных публикаций, в том числе девять монографий и четыре патента.

Под его руководством подготовлены 4 кандидата и 1 доктор наук.

Научно-организаторская деятельность 
 член рабочей группы Государственной Думы РФ по биомедицинским вопросам Севера;
 член Международной неправительственной организации Северный форум;
 возглавляет Магаданское отделение Физиологического общества России имени И. П. Павлова
 член Координационного совета по инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области;
 член Общественного совета по защите прав пациентов при территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
 член редакционного совета журнала «Физиология человека» РАН и редколлегии журнала «Вестник СВНЦ ДВО РАН».

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Почёта (2000)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Исследователи Антарктики
Учёные Дальневосточного отделения РАН